Cerúndolo ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Cerúndolo (* 1998), argentinischer Tennisspieler
 Juan Manuel Cerúndolo (* 2001), argentinischer Tennisspieler